Brădețel se poate referi la:
 satul Brădețel, Gorj
 satul Brădețelu, Mureș
 Râul Brădețel (în județul Brașov)